Temerla peut désigner :

Toponymes

Temerla : l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Nirgua dans l'État d'Yaracuy ;
 Temerla : capitale de la paroisse civile de Temerla de la municipalité de Nirgua dans l'État d'Yaracuy.

Homonymie de toponyme